Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2018 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2018 in Luxemburg. Das Hallen-Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 15. bis 20. Oktober 2018 parallel zum Kremlin Cup in Moskau statt. Hauptsponsor war die luxemburgische Bank BGL BNP Paribas.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Carina Witthöft und im Doppel die Paarung Lesley Kerkhove und Lidsija Marosawa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2018 fand vom 13. bis 15. Oktober 2018 statt.

Die folgenden Spielerinnen setzten sich in der Qualifikation durch:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Roeser